Schadewitz steht für die Ortsteile

 Schadewitz der Gemeinde Schönborn im Landkreis Elbe-Elster
 Schadewitz (Calau) der Stadt Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

Schadewitz ist ferner der Familienname von:

 Carl Schadewitz (1887–1945), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Dirigent